ТКВ — многозначная аббревиатура:
 ТКВ — табло котировок валют
 ТКВ — Терское казачье войско
 ТКВ — термостат для определения кинематической вязкости жидкостей
 ТКВ — Теченский каскад водоёмов
 ТКВ — точка кипения воды
 ТКВ — температурный коэффициент вязкости

См. также 
  — аббревиатура латиницей